Tooker steht für
George Tooker (1920–2011), US-amerikanischer Künstler
William Tooker (1558?–1621), englischer Geistlicher
Gary L. Tooker, Manager

Siehe auch
Toker
Tucker